«Три дня» — название фильмов.

 Три дня — литовский кинофильм 1991 года.
 Три дня — фильм испанского кинорежиссёра Франсиско Хавьера Гутьерреса.